Phylloporia – genere di funghi basidiomiceti.
Phylloporia – genere di Lepidoptera.